Yokota se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Akira Yokota
 Masatsugu Yokota